Saint-Urcisse peut se référer à:

Toponymes

Rivière Saint-Urcisse, un tributaire de la rivière De Maurès et de la rivière Rupert, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.

Saint-Urcisse, commune française de Lot-et-Garonne
 Saint-Urcisse, commune française du Tarn
 Saint-Urcisse, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Tréjouls
 Saint-Urcisse, église paroissiale de Cahors dans le département du Lot.

Voir aussi 

Saint-Urcize, commune française du Cantal

Homonymie de toponyme